dens, fog
 dens vagy dens axis, fognyúlvány, a második nyakcsigolya (axis, C2) nyúlványa